YGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grise Fiord (Nunavut) (Canada)